Леонид Иванович Глебов:
 Глебов, Леонид Иванович (Леонид Глибов) (1827—1893) — украинский педагог, писатель и поэт, автор текстов песен, издатель.
 Глебов, Леонид Иванович (1913—1943) — Герой Советского Союза.